Ла Ковадонга има више значења:

 Ла Ковадонга (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ковадонга (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ковадонга (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ковадонга (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику